Maskat steht für:
 Maskat, Hauptstadt Omans
 Maskat (Gouvernement), Gouvernement in Oman
 Maskat (Telemark), Berg in Norwegen